Jonathan Matsumoto (né le  à Ottawa, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Au terme de sa deuxième saison avec les Falcons de Bowling Green, il fut sélectionné par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2006. Il jouera une autre saison avec les Falcons avant d'aller rejoindre le club-école des Flyers à la fin de la saison 2006-2007. Il évolue toujours pour les Phantoms de Philadelphie dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il passe aux mains des Hurricanes de la Caroline en retour du choix de septième ronde des Canes au repêchage de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||36 ||18 ||14 ||32 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||36 ||20 ||28 ||48 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Falcons de Bowling Green ||NCAA ||38 ||11 ||22 ||33 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||16 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||77 ||20 ||24 ||44 ||52 ||12 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|2008-2009 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||78 ||29 ||34 ||63 ||77 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||80 ||30 ||32 ||62 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte ||LAH || 65|| 20|| 28|| 48|| 36|| 15|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
|2010-2011 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH || 13|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH || 41|| 13|| 21|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rampage de San Antonio ||LAH || 35|| 10|| 16|| 26|| 28|| 10|| 4|| 9|| 13|| 8
|-
|2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| |2012-2013 || Sharks de Worcester ||LAH || 60|| 14|| 18|| 32|| 30||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Wolves de Chicago ||LAH || 5|| 1||0 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 29|| 6|| 5|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 52 || 14 || 10 || 24 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 20 || 29 || 49 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL ||51 ||11 ||25 ||36 ||49 ||14 ||6 ||8 ||14 ||2 
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL ||46 ||11 ||12 ||23 ||20 ||16 ||8 ||6 ||14 ||2 
|-
| 2018-2019 || Iserlohn Roosters || DEL ||52 ||22 ||34 ||56 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Kölner Haie || DEL ||52 ||13 ||16 ||29 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Kölner Haie || DEL || 37 ||16 ||22 ||38 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie || DEL  ||  ||

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 

 2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles de la LAH avec l'équipe du Canada.

DEL 

 Il remporte le Championnat avec le EHC Munich en 2016-2017 et en 2017-2018.

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Munich
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Kölner Haie